A 59.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 26 de abril a 1 de maio de 2005 com um percurso de 660,5 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Genebra, e final em Lausana.

O vencedor foi o colombiano Santiago Botero, cobrindo a prova a uma velocidade média de 41,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

UCI ProTour de 2005
2005
2005 no ciclismo
2005 na Suíça